National Library of Scotland, Biblioteca Nacional d'Escòcia
 Non-Linear Systems, empresa fabricant de productes electrònics dels Estats Units
 National League System, estructura de les lligues de futbol a Anglaterra
 National Launch System, sistema alternatiu al transbordador espacial proposat als Estats Units per a viatges a l'òrbita terrestre
 NLS (sistema informàtic) (de l'acrònim en anglès d'oN-Line System), sistema informàtic multiusuari dissenyat per Douglas Engelbart
 Internacionalització i localització (del seu nom en anglès National Language Support), característica del disseny de programari que permet adaptar-lo a diferents idiomes
 Senyals de localització nuclear (del seu nom en anglès Nuclear Localization Signal), seqüència d'aminoàcids que marca una proteïna perquè pugui ésser importada cap al nucli cel·lular